Боеми могу бити:
 Боем, особа која живи нерегуларним, неконформистичким, безбрижним животом, множина су боеми
 Боеми (опера), опера Ђакома Пучинија